George Burns peut désigner :
 George Burns (1896-1996), comédien américain ;
 George Burns, joueur américain de baseball à la position de voltigeur ;
 George Burns, joueur américain de baseball à la position de premier but.